Danilo (în scrierea chirilică: Данило) este un nume bărbătesc de origine biblică, semnificând „Dumnezeu este judecătorul meu” în ebraică. Este un nume foarte întâlnit în limbile italiană, portugheză, spaniolă, muntenegreană și sârbă, fiind folosit în vechime și în limbile ucraineană și rusă.

Se poate referi la:
 Danilo Luiz da Silva (n. 1991) - fotbalist brazilian de la Manchester City
 Danilo, prințul moștenitor al Muntenegrului (1871-1939)
 Danilo Carando (n. 1988) - fotbalist argentinian
 Danilo Kiš (1935-1989) - scriitor sârb
 Danilo Pustinjaković (n. 1977) - fotbalist sârb
 Danilo Silva (n. 1986) - fotbalist brazilian
 Danilo Türk (n. 1952) - politician sloven, președintele Sloveniei (2007-2012)